Ирина Валерьевна Лещенко (; ), урождённая Кривко () — белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете.

Биография 
Ирина Кривко родилась в городе Сенно, Витебской области. Училась в пятом классе, когда на неё обратила внимание учитель физкультуры Валентина Гордецкая, бывшая биатлонистка, и показала тренеру спортивной школы Валерию Михайловичу Лекторову. Младший брат Виктор также стал биатлонистом. В 2018 году вышла замуж за сервисмена сборной Белоруссии Артема Лещенко.

На международных соревнованиях дебютировала в 2009 году на чемпионате мира среди юниоров в канадском Кенморе, где в первой индивидуальной гонке заняла четвёртое место, проиграв канадской биатлонистке Йолен Одду почти 10 секунд, в спринте была 14-й и в пасьюте — восьмой. Первую свою медаль Кривко вместе с Нелей Никалаевой и Дарьей Нестерчик завоевала, заняв второе место в эстафете, уступив российским девушкам. На следующем чемпионате мира среди юниоров в 2010 году, проходившем в шведском Турсбю, Кривко в индивидуальной гонке была пятой, в спринте четвёртой, уступив польке Монике Хойниш, в пасьюте — седьмой и в эстафете вместе с Дианой Москаленко и Дарьей Нестерчик завоевала бронзовую медаль. Вскоре после этого дебютировала на открытом чемпионате Европы в спортивном центре Техванди Отепя, Эстония и заняла 18-е место в индивидуальной гонке, 15-е в спринте и 17-е в пасьюте, в смешанной эстафете вместе с Аллой Толкач, Александром Мингалевым и Артемом Лещенко была пятой.

Сезон 2010/2011 Кривко начала с выступлений на этапах Кубка IBU и в первой же гонке заработала первые очки, заняв 39 место в спринте. Лучшим её достижением на этапах стало 19 место в пасьюте на этапе в австрийском Обертиллиахе.

На третьем в своей карьере чемпионате мира среди юниоров в чешском Нове Место-на-Мораве в 2011 году Кривко была 12-й в спринте, 20-й в пасьюте и 14-й в индивидуальной гонке. В эстафете вместе с Динарой Алимбековой и Дарьей Нестерчик была 11-й. Вскоре после этого на открытом чемпионате Европы в итальянском местечке Массерия (коммуна Рачинес), расположенном в долине Валь-Риданна, была 9-й в индивидуальной гонке, 11-й в спринте и 8-й в пасьюте. Первую свою медаль на открытом чемпионате Европы Кривко завоевала в смешанной эстафете вместе с Дарьей Нестерчик, Алексеем Абромчик и Александром Дорожко.

Сезон 2011/2012 начала с выступлений на этапах Кубка IBU, однако, выступив только на втором этапе в итальянском Валь-Риданне, дебютировала на этапах Кубка мира в австрийском Хохфильцене и заняла 46-е место в спринте, в следующей же гонке преследования заработала первые очки на этапах Кубка мира, заняв 40 место.

На четвёртом чемпионате мира среди юниоров Финишировала 20-й в спринте с отставанием от лидеров 1:37, в гонке преследования, допустив 3 промаха, прибежала 3-ей, проиграв всего 11 секунд Ольге Галич, которая стартовала на 34 секунды раньше и также допустила 3 промаха.

Дебют на чемпионате мира в 2012 году — стартовав в индивидуальной гонке, не смогла финишировать.

В сезоне 2017/2018 стала второй в масс-старте на этапе Кубка Мира в Анси. Также была в составе «золотой» эстафеты на Олимпиаде 2018, за что получила орден «За личное мужество».

Достижения

Юниорские и молодёжные достижения

Участие в чемпионатах Европы

Статистика выступлений в Кубке IBU

Участие в чемпионатах мира

Участие в Олимпийских играх

Результаты

Общественная позиция 
Биатлонистка является подписанткой так называемого провластного письма спортсменов.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на оф. сайте Белорусской федерации биатлона 

Биатлонисты Белоруссии
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Белоруссии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы Европы по биатлону
Выпускники Полоцкого государственного университета